W Polsce
 Julianów – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Julianów – część miasta Sochaczew
 Julianów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wawer
 Julianów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Julianów – część wsi Świder w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Julianów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Julianów – część wsi Załusin w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Julianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Julianów – część wsi Moszczenica w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Julianów – część wsi Białe w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Julianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Julianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów
 Julianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Julianów – część wsi Glinki w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Karczew
 Julianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Julianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Julianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Julianów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Julianów – przysiółek wsi Waleńczów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Julianów – osada w woj.świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Julianów – kolonia w woj.świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Julianów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Julianów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Julianów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Julianów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Julianów – kolonia wsi Nowa Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów

 Julianów – dawna wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Julianów – gromada w powiecie opatowskim
 Julianów – gromada w powiecie rawskim

 Zobacz też
 Julianowo, Julinek
 Julianów Raducki
 Park Julianowski w Łodzi